MSP est un sigle, qui peut faire référence à :
 Maîtrise statistique des procédés, synonyme de l'expression anglaise statistical process control (SPC) (contrôle statistique de processus) ;
 Médecin sapeur-pompier ;
 Maître socio-professionnel (en Suisse) ;
 Microsoft student partner ;
 Microsoft Project, logiciel de gestion de projets édité par Microsoft ;
 Milli Selâmet Partisi, parti politique turc ;
 Ministère de la Santé et de la Prévention, en France ;
 Modified-silane polymer, un mastic-colle utilisé en construction ou dans l'industrie à base de polymère silanisé ;
 Managed Services Provider, un fournisseur de services externalisés ;
 Mouvement de la société pour la paix, un parti politique algérien ;
 Maison de Santé Pluridisciplinaire ;
 Mise en situation (pratique, ou professionnelle) ;
 Member of the Scottish Parliament, en anglais : membre du Parlement écossais.

MSP est un code, qui signifie :
 aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul, aéroport de Minneapolis dans le Minnesota (États-Unis), selon le code AITA des aéroports.

Code